De rodelwedstrijd voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 5 en 6 februari op de bobslee-, rodel- en skeletonbaan van het National Sliding Centre in Yanqing nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Oostenrijker David Gleirscher.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen